Вакашские языки — семья североамериканских индейских языков. Распространены на Тихоокеанском побережье, в пограничных районах штата Вашингтон (США) и провинции Британская Колумбия (о. Ванкувер, Канада). Общее число говорящих менее 1000 человек (начало 2000-х, оценка).

Состав 
Включают 6—7 языков, которые делятся на две ветви.

 Северно-вакашская ветвь
 1. хаисла (китамат, Haisla, Xaʼislak’ala) — ок. 200 носителей (2005 г.)
 2. квакиутль (Kwak’wala, Kwakiutl) — 235 носителей (2000, оценка)
 хейлцук-увикяла (белла-белла; Heiltsuk-Oowekyala, Bella Bella) — ок. 200 носителей (2005 г.), включает 2 языка или наречия
 3. хейлцук (хаилцук)
 4. увикяла (увикино)
 Южно-вакашская ветвь
 5. нутка (Nuu-chah-nulth, Nootka, Nutka, Aht, West Coast, T’aat’aaqsapa) — 200 носителей (2003, оценка), народ нутка
 6. нитинат (Nitinaht, Nitinat, Ditidaht, Southern Nootkan) — 30 чел. (1991, оценка).
 7. маках (Makah) — последний носитель умер в 2002 г., но язык активно преподаётся в школе в качестве второго языка. В переписи 2000 года 2200 человек назвали себя носителями этого языка в США.

Родство вакашских языков было впервые отмечено Ф. Боасом, основные звуковые соответствия между ними описал Э. Сепир.

Лучше всего описаны квакиутль и нутка. В настоящее время реализуется целый ряд проектов по описанию и сохранению вакашских языков.

Внешняя классификация 
Генетические связи вакашских языков не вполне ясны. Внешние связи вакашских языков исследовал М. Сводеш, предложивший объединить их вместе с чимакумскими и салишскими языками в мосанскую надсемью, которую в свою очередь включали в алгонкино-вакашскую макросемью. Однако сходство с этими языками может объясняться интенсивными контактами. Из российских лингвистов гипотезу алгонкино-вакашского родства поддерживает С. Л. Николаев, который также считает родственным им нивхский язык. Он с помощью традиционного сравнительного метода установил систему регулярных звуковых соответствий между базовым лексиконом нивхского, алгских (алгонкино-ритванских) и вакашских языков.

Письменность 
Для четырёх языков (кроме маках и нитинат) разработаны и используются орфографии на латинской основе.

Фонетика 
Фонетическая система отличается богатым консонантизмом: представлены ларингальный, латеральный и фарингальный (в нутка) ряды, смычные и аффрикаты противопоставлены по признакам «звонкий (в квакиутль) — глухой — глоттализованный». Глоттализованными могут быть и сонанты: m', n', w', y'. Согласные велярного ряда противопоставлены по признакам лабиализации и палатализации. В маках отсутствуют носовые.

Гласных обычно пять: a, e, o, i, u. В квакиутль также встречаются гласные среднего ряда среднего подъёма. В языках нутка и хейлцук гласные противопоставлены по долготе, в хейлцук также по фарингализованности.

В языке хейлцук отмечены тоновые оппозиции.

Слоговая структура весьма ограниченная. Начальные сочетания согласных невозможны.

Морфология 
Морфологический строй характеризуется разнообразным использованием суффиксов. Особенно многочисленны глагольные суффиксы, вследствие чего предикативное слово может выражать смысл всего предложения. Распространена также редупликация.

Ф. Боас разделяет все суффиксы на 19 семантических групп, особое место среди них занимают локативные суффиксы, выполняющие роль предлогов и пространственных наречий и подразделяющиеся на общие (со значениями типа «в», «на», «под») и специальные (со значениями «в доме», «в воде», «на груди» и другие). В составе числительных выделяются классификаторы. Глагольные префиксы могут выражать время (прошедшее, настоящее и будущее), аспект (инцептив, или начинательный вид, континуатив, или протяжённый вид, и другие), модальность (типа «говорят, что», «вероятно», «очевидно» и т. п.). Разнообразны словообразовательные именные суффиксы, способные образовывать имена деятеля, инструмента, качества, места, времени и т. п., и глагольные (типа «делать…», «пахнуть…», «быть готовым к…» и т. п.) словообразовательные суффиксы.

Синтаксис 
В большинстве случаев глагол в предложении стоит на первом месте. Корни обычно не специфицированы по лексическим категориям, то есть могут выступать и как предикаты, и как аргументы.

Литература 
 Boas, F. Kwakiutl Grammar with a Glossary of the Suffixes. New York, 1976 (reprint).
 Davidson, Matthew. Studies in Southern Wakashan (Nootkan) Grammar. PhD diss.: Linguistics, State University of New York, Buffalo, 2002.
 Fortescue, Michael. Comparative Wakashan Dictionary. Lincom Europa, 2007. ISBN 3-89586-724-1
 Liedtke, Stefan. Wakashan, Salishan, Penutian and Wider Connections Cognate Sets. Linguistic data on diskette series, no. 09. München: Lincom Europa, 1995. ISBN 3-929075-24-5
 Nakayama, T. Nuuchahnulth (Nootka) Morphosyntax. Berkeley, 2001.
 Pilling J.C. Bibliography of the Wakashan languages. Washington, 1894.
 Rose, S. M. Kyuquot Grammar. PhD diss., University of Victoria, 1981.
 Sapir, E., Swadesh, M. Nootka texts, tales and ethnological narratives, with grammatical notes and lexical materials. Philadelphia, 1939.
 William H. Jacobsen Jr. «Wakashan Comparative Studies» // The languages of native America: Historical and comparative assessment, Campbell, Lyle; & Mithun, Marianne (Eds.), Austin: University of Texas Press, 1979.

Примечания

Ссылки 
 Wakashan Word Sets, Native Languages of the Americas.
 Kortlandt, F.H.H. Tones in Wakashan.
 Darin Howe. Tonogenesis in Wakashan
 Alessio Muro. Lexical affixation in Salish and Wakashan and its relevance for a theory of polysynthesis
 Adam Verle. The Phonology of Wakashan Languages.

 
Языки Северной Америки